Primeira Divisão é um nome utilizado por diversas competições de clubes, geralmente o nível mais alto.

Exemplos principais divisões de futebol

Bundesliga, primeira divisão da Alemanha.
Girabola, primeira divisão de Angola.
Primera División, primeira divisão da Argentina.
Série A, primeira divisão do Brasil.
Campeonato Cabo-verdiano de Futebol, principal torneio de futebol de Cabo Verde.
Primera División, primeira divisão da Espanha.
Major League Soccer, principal liga dos EUA.
Ligue 1, primeira divisão da França.
Premier League, primeira divisão da Inglaterra.
Serie A, primeira divisão da Itália.
Campeonato Moçambicano de Futebol, primeira divisão de Moçambique.
Campeonato Peruano de Futebol, primeira divisão do Peru.
Primeira Liga, anteriormente chamada Primeira Divisão de Portugal.
Ekstraklasa, primeira divisão da Polónia.

ca:Primera Divisió
de:First Division
es:Primera División
fr:Division 1
sv:Division 1